Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Dickson e Jan Gunnarsson che hanno battuto in finale Sherwood Stewart e Ferdi Taygan 7-6, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (finale)
 Victor Amaya /  Steve Denton (secondo turno)
 Heinz Günthardt /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (quarti di finale)

 Fritz Buehning /  Brian Teacher (semifinali)
 Brian Gottfried /  Bruce Manson (quarti di finale)
 Chip Hooper /  Peter Rennert (secondo turno)
 Henri Leconte /  Ilie Năstase (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1982